Operátor běžně zvaný „menší než“, pro nějž se používá znak <, lze definovat takto:

Nechť  a  jsou libovolná různá reálná čísla, a nechť je definována běžná lineární číselná osa, tedy taková, kde kladná část osy leží napravo od obrazu bodu nula a záporná část osy leží nalevo od obrazu bodu nula. Potom platí:

 právě tehdy, když obraz bodu  leží na číselné ose nalevo od obrazu bodu .

Související články 
 Větší než

Externí odkazy 
 

Algebra
Binární operátory